Câmp se poate referi la:

Matematică
 Câmp (matematică) - cu sensul mulțime
 Câmp scalar - regiune din spațiu în care fiecărui punct i se asociază o valoare a unei mărimi scalare
 Câmp vectorial - regiune din spațiu în care fiecărui punct i se asociază valorile unei mărimi vectoriale
 Câmp tensorial - regiune din spațiu în care fiecărui punct i se asociază valorile unei mărimi tensoriale
 Câmp spinorial - regiune din spațiu în care fiecărui punct i se asociază valorile unei mărimi spinoriale
 Teoria câmpurilor

Fizică
 Câmp (fizică) - formă a materiei
 Câmp gravitațional
 Câmp electric
 Câmp magnetic
 Câmp electromagnetic
 Câmp de forțe
 Câmp de viteze
 Câmp de presiuni
 Câmp de temperaturi
 Câmp vizual

Tehnică și tehnologie
 Câmp (zăcământ) = câmp de exploatare - domeniul unui zăcământ
 Câmp de toleranțe - interval de toleranță
 Câmp (agricultură) - teren agricol
 Câmp de tragere - militar
 Câmp de luptă = porțiune de teren pe care se duc acțiuni de luptă cu inamicul terestru

Medicină
 Câmp operator - porțiune de piele prin care are loc o intervenție chirurgicală

Geografie
 Câmp, Bihor
 Câmp, Bistrița-Năsăud
 Câmp-Moți, Bihor

Altele
 Câmp (domeniu) - în cele mai diverse înțelesuri

Vezi și 
 Câmpu (dezambiguizare)
 Câmpia (dezambiguizare)
 Câmpeni (dezambiguizare)
 Câmpu Mare (dezambiguizare)
 Câmpulung (dezambiguizare)

Legături externe 
 

Toponime românești